Het WTA-tennistoernooi van Nanjing (officieel Nanjing Ladies Open) van 2013 vond plaats van 26 oktober tot en met 3 november 2013 in de Chinese stad Nanjing. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. De voor eigen publiek spelende Zhang Shuai bereikte zowel in het enkel- als in het dubbelspel de finale.

Samenvatting 
Enkelspel
De als eerste geplaatste Japanse Kimiko Date-Krumm sneuvelde al in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd Zhang Shuai uit China won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Japanse Ayumi Morita. Morita gaf, na de eerste set te hebben verloren, de strijd op vanwege een dijbeenblessure. Het was Zhangs tweede WTA-titel, zes weken na haar eerste in Guangzhou.

De Belgische Yanina Wickmayer was nummer twee op de plaatsingslijst. Zij bereikte de halve finale, waarin ze het hoofd moest buigen voor de latere winnares.

Dubbelspel
Het ongeplaatste duo Misaki Doi / Xu Yifan won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Jaroslava Sjvedova en Zhang Shuai in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Xu Yifan had daarnaast een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Misaki Doi geen.

De Belgische Yanina Wickmayer en haar Roemeense partner Irina-Camelia Begu waren als vierde geplaatst. In hun openingspartij moesten zij de duimen leggen voor de latere winnaressen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Nanjing 2013
Nanjing